Ян Ковале́вский:
 Ковалевский, Ян (1892—1965) — польский шифровальщик, математик и лингвист.
 Ковалевский, Ян Анатольевич (род. 1993) — украинский футболист.